Mężczyźni w konkurencji – slopestyle, walczyli o medale mistrzostw świata 18 stycznia w Stoneham na trasie zwanej Stoneham #4. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Belg Seppe Smits, który nie zakwalifikował się do finału. Nowym mistrzem świata został Finn Roope Tonteri, srebro wywalczył reprezentant gospodarzy Mark McMorris. Natomiast brązowy krążek MŚ wywalczył kolejny zawodnik z Finlandii Janne Korpi.

Wyniki

Kwalifikacje

Półfinał 
Z racji złych warunków atmosferycznych półfinał nie odbył się. W związku z tym zawodnicy którzy zakwalifikowali się do półfinału automatycznie będą startować w ścisłym finale.

Finał

Bibliografia 
 Wyniki końcowe
 Wyniki kwalifikacji

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2013